Als Brotlaube werden folgende Gebäude, Laubengänge und Straßen bezeichnet:

Brotlaube (Basel) in Basel, Schweiz
Brotlaube in Ravensburg, Baden-Württemberg, siehe Altes Theater (Ravensburg)